Reis de Cilícia:
Tarcondimot I Filantoni, tetrarca i rei de Cilícia 64-31 aC
Tarcondimot II Filopàtor, rei de Cilícia 31-vers 17 aC.
Tarcondimot III fou rei de Cilícia, després del 17 aC